Taboga peut faire référence à :
 District de Taboga, un district du Panama
 Île de Taboga, une île au sud du Panama
  (né en 1982), footballeur autrichien